Серия А 1942/1943 () — 14-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 4 октября 1942 года и завершился 25 апреля 1943 года. Во 2-й раз в своей истории победителем турнира стал «Торино».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1942/1943
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1942 году
Спорт в Италии в 1943 году